Михаил Петрович Зайцев: Зайцев, Михаил Петрович (1921—2013) — театральный общественный деятель, директор театра драмы имени Маяковского.
 Зайцев, Михаил Петрович (1923 — ?) — советский футболист.